pode ser:

Império galáctico — um tema recorrente de ficção científica
Ou ainda:
Império Galáctico (Isaac Asimov)
Império Galáctico (Star Wars)

Desambiguação